Az áldozat (Greatness Achieved) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának kilencedik epizódja, összességében pedig a hatvanhatodik.

Az epizód kezdetén Lincoln 'elbeszélget' Wyattel, hogy hívja fel a Tábornokot és közölje vele, hogy megölte Michaeléket. A férfit azonban nem lehet egy kis veréssel megfélemlíteni. Ekkor Self behoz egy táskát, hogy ha továbbra sem beszél, további eszközökhöz kell nyúlniuk. Sara elmondja az ügynöknek, hogy meg kéne tennie, amit Lincolnék kérnek tőle, mert ha nem, akkor csak további fájdalmak elé néz. Eközben Self és Michael megtervezik, hogyan mennek be az alagútba, de mivel hiányzik a tervrajzok egy része, csak egy pontig tudják tervezni a bejutást az alagúthoz.

A Tábornok minél hamarabb el akarja tüntetni a Scyllát, de ez nem megy egyik percről a másikra. Krantz azt akarja, hogy a holnapi média Michaelékről szóljon.

Zsebes elkíséri Michaelt, Lincet, Sucrét és Bellicket az irodájából nyíló helyiségbe, ahol lemennek a Gate alatti alagútba. Ám Zsebes főnöke, Gregory White visszajött és az eltűnt kollégája, Andrew után érdeklődik tőle. Ekkor Zsebes felhívja Gretchent, aki biztosítja, hogy jó helyre tette a testet. Megérkezik egy nyomozó is, aki elkezdi kikérdezni Theodore-t az eltűnt férfival kapcsolatban.

A raktárban Wyattet folyamatosan hívják Krantz emberei a mobilján. A férfi megpróbálja meggyőzni Sarát, hogy találjanak egy olyan megoldást, ami mindenkinek jó. Felajánlja, hogy segít neki és Michaelnek megszökni.

Közben Mahone elindul, hogy bosszút álljon Wyatten, Selfnek kell visszafognia, hogy még nem jött el az idő. Ha eljön, nem fog az útjában állni.

Michael, Lincoln, Sucre és Bellick eljutnak Los Angeles egyik legnagyobb csőrendszeréhez, ami a vizet biztosítja. Elkezdenek aláásni, de mivel nem működik, rájönnek, hogy keresztül kell menniük a csövön. Michael és Sucre eltávolítja a fedelet, Linc és Bellick pedig felmennek Zsebes irodájába, akit éppen a nyomozó kérdez ki.

Eközben a raktárban kiderül, hogy a fém táskában egy hangrögzítő van, amellyel Self felveszi Wyatt hangját, miközben azt mondta Sarának, hogy 'mind meghaltak' és hogy 'vége van'. Ezután Mahone-nal egyedül hagyják az ügynököt, aki megígéri neki, hogy úgy fog szenvedni, mint a kisfia szenvedett. Self felhívja a Tábornokot Wyatt mobiljáról, és lejátssza a rögzített két mondatot. Krantz tábornok elégedett. Ekkor hirtelen Gretchen jelenik meg a Tábornok irodájában, fegyvert fogva rá. A férfi elmagyarázza neki, tudnia kellett, hogy Whistlernek mik a tervei a Scyllával és hogy Gretchen erről mennyit tud. Majd pedig a Tábornok megcsókolja Gretchent és többször is 'kicsim'-nek szólítja őt.

Linc és Bellick elmennek a vízállomásra, hogy elzárják a vizet a csőben. Ezután Michael és Sucre hallják, hogy a csőben megállt a víz. Hirtelen Michaelnek éles feji fájdalmai támadnak és a földre esik. Miután jobban lesz, megkéri Sucrét, hogy ne mondja el ezt a többieknek.

Közben a raktárban Mahone felteszi a szívmonitort Wyattre, ami az ellopott mentőautóban volt. Elkezdi kínozni, de mikor a szíve megáll, a monitor mindig kiüti, hogy ne haljon meg. Ráveszi az ügynököt, hogy telefonon bocsánatot kérjen Alex volt feleségétől, Pamtől a kisfiúk haláláért. A férfi, nagy fájdalmai között ezt meg is teszi.

A Gate-nél Zsebes megkéri Trishanne-t, hogy férjen hozzá az eladási dokumentumokhoz. Megmutatja a főnökének azokat és elmondja, hogy Andrew hazudott Zsebes beszámolóiról, majd pedig megkéri Gregoryt, hogy közölje a nyomozóval is a fejleményeket.

Sucre bejut a csőbe, Michael pedig mondja, hogy a cső másik oldalán is vágjon egy ugyanolyan lyukat, mint itt. Ám a hegesztő leáll, így Michaelnek segítenie kell, hogy kézzel ki tudják vájni a lyukat. Linc és Bellick épp időben érkezik vissza és egy másik csövet kell átnyomniuk a két lyukon.

Krantz tábornok elárulja Gretchennek a Scylla áthelyezésével kapcsolatos tervet. A terv, hogy káoszt csináljanak Laosban, működött és Amerikában is meg tudják csinálni ugyanezt és olyan módon tudják majd újraépíteni az országot, ahogy ők akarják. Azt akarja, hogy Gretchen visszaálljon a Cég-hez. Lisa informálja őket, hogy a Scyllát áthelyezhetik a következő nap végéig. Krantz elégedett és elrendeli, hogy a Scylla holnap már ne legyen Los Angelesben. Gretchen megdöbbenve hallja, hogy Michael és Lincoln már halottak.

Miután megkínozta Wyattet, Mahone kiviszi a raktár melletti árokhoz, a kezére egy téglát erősítve. Mikor az ügynök meggyőzné, hogy kettejük között nincs sok különbség, Alex belelöki Wyattet a folyóba, hagyva, hogy megfulladjon.

Mindeközben mikor már épp át tudnák dugni a csövet a lyukon a srácok, eltörik a támasztó. Meghallják a víz csobogását is, mivel újraindították azt. Az idő hiányában Bellick, feláldozva magát visszamegy a fő csővezetékbe és segít a többieknek, hogy bemenjen a másik cső a lyukba. Lincoln kéri Bellicket, hogy ne csinálja ezt, de a volt börtönőr beilleszti a csövet a lyukba, ezzel feláldozva magát a Scylla érdekében, majd pedig a víz elönti a csövet, így Bellick megfullad.

A szökés epizódjai